Carlo Cammarota (1905-1990) – pianista, compositore, direttore d'orchestra e didatta italiano
Italo Cammarota (1909-1980) – compositore e arrangiatore italiano
Lionello Cammarota (1936) – musicologo e direttore d'orchestra italiano